Argopus  — род  из подсемейства  в семействе .

Перечень видов 
 Argopus ahrensii (Germar, 1817)
 Argopus bicolor Fischer von Waldheim, 1824
 Argopus brevis Allard, 1859
 Argopus nigritarsis (Gebler, 1823)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Козявки
Роды жесткокрылых